Borneo Sevens 2010 – druga edycja wchodzącego w skład mistrzostw Azji turnieju Borneo Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 30–31 października 2010 roku na Stadium Likas w Kota Kinabalu będąc drugim turniejem sezonu 2010.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Stadium Likas zawody były drugim turniejem sezonu 2010 i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery trzyzespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała czwórka zmierzyła się w walce o Bowl. Jednocześnie odbyły się również zawody kobiece i klubowe.

W turnieju triumfowali reprezentanci Hongkongu.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Mężczyzn 2010
Borneo Sevens
2010 w Malezji